Anthomuda är ett släkte av kräftdjur. Anthomuda ingår i familjen Antheluridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Anthomuda